Зоопарковый мост — название мостов.
 Зоопарковый мост () — мост через Рейн в Кёльне, Германия.
 Зоопарковый мост () — мост через Одру во Вроцлаве, Польша.
 Зоопарковый пешеходный мост () — пешеходный мост через Одру во Вроцлаве, Польша.
 Зоопарковый мост () — мост через Вислу в Кракове, Польша.

См. также 
 Жверинский мост